Бефруа́ или Беффруа́ () — термин французского происхождения.

Башня
 Беффруа — сторожевая башня, первоначально с набатным колоколом:
 Беффруа Дюнкерка;
 Беффруа Лира;
 Беффруа Менена;
 Беффруа Тилта;
 Беффруа Экло.
 Бефруа — осадная башня.

Персоналии
 Бефруа де Бовуар, Луи-Этьен (Louis-Etienne Beffroy de Beauvoir; 1755—1820) — французский деятель, член Конвента.